(5973) Takimoto, astéroïde de la ceinture principale

Fujiko Takimoto (1967), actrice et seiyū japonaise
Makoto Takimoto (1974), judoka japonais
Miori Takimoto (1991), actrice japonaise
Tatsuhiko Takimoto (1978), écrivain japonais